Au Gres bezeichnet in den Vereinigten Staaten:

 Au Gres (Michigan), Ort im Arenac County in Michigan
 Au Gres Township, Michigan
 Au Gres River, Michigan